Fatou N'Diaye (n. 1980), attrice francese
 Fatou N'Diaye (n. 1962), cestista senegalese naturalizzata francese
 Fatou Kiné N'Diaye (n. 1977), cestista senegalese